Grande Sertão: Veredas pode se referir a:
Grande Sertão: Veredas, o romance de Guimarães Rosa
Grande Sertão: Veredas (minissérie), adaptação televisiva do romance (1985)
Grande Sertão, adaptação cinematográfica (1965), com Maurício do Valle, Sônia Clara e Jofre Soares
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, entre Minas Gerais e Bahia, Brasil

Desambiguações de artes